Зава́льная у́лица — улицы в различных населённых пунктах:

 В Великом Новгороде — с 1958 года — Заставная.
 В Вильнюсе — сейчас улица Пилимо.
 В Екатеринбурге — сейчас Красноармейская.
 В Киеве.
 В Минске.